Примера Уругвая по футболу 1990 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 26 туров. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Ривер Плейт. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1990 (Насьональ и Белья Виста) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1991.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1990
Футбол в Южной Америке в 1990 году
1990 год в Уругвае